Cystoporida är en ordning av mossdjur. Cystoporida ingår i klassen Stenolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I ordningen Cystoporida finns 44 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Mossdjur
Cystoporida